Ел Позо Вијехо има више значења:

 Ел Позо Вијехо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Позо Вијехо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику